Chelaru se poate referi la:

 Diana Chelaru, gimnastă
 Diana Chelaru, plasticiană
 Ioan Chelaru
 Ioan Chelaru (actor), actor de teatru român 
 Marius Chelaru
 Mircea Chelaru

Chelariu 
Cheláriu:
 Adriana Bazon-Chelariu
 Traian Chelariu

Vezi și 
 Diana Chelaru (dezambiguizare)

Note

Legături externe 
 http://dexonline.ro/definitie/chelar

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din limbile slave